

Cinema 
 The Company – film del 2003 diretto da Robert Altman
 The Company – film del 2015 diretto da Paul Doucet

Letteratura 
 The Company – romanzo di John Ehrlichman del 1976
 The Company – romanzo di Robert Littell del 2002

Televisione 
 The Company – miniserie televisiva del 2007
 La Compagnia (The Company) – organizzazione fittizia della serie tv Prison Break
 L'Impresa (The Company) – organizzazione fittizia della serie tv Heroes